Хиппи:

 Хиппи — философия и субкультура, изначально возникшая в 1960 годах в США.
 Хиппи Хиппи Шейк — драматическая комедия Бибана Кидрона 2010 года.
 Хиппи, Джеймс (род. 1981) — британский политик.